ГЕТ-Ліга 2017—2018 () — 79-й сезон ГЕТ-Ліги проводиться під егідою Норвезького хокейного союзу. Чемпіонат стартував 8 вересня 2017, а фінішував 11 квітня 2018. Всьоме чемпіоном Норвегії став «Сторгамар Дрегонс».

Клуби

Перший етап 

Джерело: hockey.no

Плей-оф

Кваліфікація

Джерела 
 Офіційний сайт  
 ГЕТ-Ліга на scoresway 

2018
Норвегія
Норвегія